Ташкурган — название которое имеет ряд населённых пунктов:
 Ташкурган — посёлок в Китае, административный центр Ташкурган-Таджикского автономного уезда Синьцзян-Уйгурского автономного района.
 Ташкурган — город на севере Афганистана, в провинции Балх. Административный центр района Хульм (Хольм).
 Ташкурган (река) — река в Китае.
  — астероид.

См. также 
 Ташкурган-Таджикский автономный уезд
 Ташкурганские операции